Ostrog može biti:

 Ostrog, naselje u Podmorju (Kaštela)
 Manastir Ostrog